Lindberg kan syfta på:

 Christina Lindbergs orkester – dansband från Helsingborg 
 Göran Lindbergs orkester – svenskt dansband 1991–1996
 John Lindberg Trio – svensk pop- och rockgrupp bildad 2004
 Hagstrand & Lindberg – arkitektbyrå, Stockholm 
 W. Lindbergs Varvs- och Verkstads AB – Stockholm

Personer
 Lindberg (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Lindberg från Småland – svensk musiker- och evangelistsläkt
 Lindberg (auktor) – flera auktorer

Geografi

Sverige 

 Lindbergs socken – en socken i Halland
 Lindbergs landskommun – en tidigare kommun i Hallands län i Sverige 1863–1951
 Lindbergs församling – en församling i Varbergs kontrakt i Göteborgs stift namnändrad till Lindberga församling 2010–
 Lindbergs kyrka – en kyrkobyggnad i Göteborgs stift
 Lindberg, Varbergs kommun – kyrkbyn i Lindbergs socken och en småort i Varbergs kommun
 Lindbergs distrikt – ett distrikt i Varbergs kommun och Hallands län 2016–
 Lindbergs domänreservat – ett domänreservat Mariestads kommun, Västra Götalands län

Se även
 Norr Lindberg – en by i Leksands kommun
 Sör Lindberg – en by i Leksands kommun

Tyskland 

 Lindberg, Bayern – kommun i Landkreis Regen, Bayern, Niederbayern,

Se även 
 Lindeberg – ett efternamn